Super 6 steht für:
Opel Super 6, ein Automobil der Marke Opel
 Super 6 (Baseball- und Softballturnier)
Super 6 (Lotterie), eine Zusatzlotterie im Deutschen Lotto- und Totoblock

Siehe auch:
Super Six